

Astronomia
 2154 Underhill – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Underhill – città della Contea di Chittenden, Vermont
 Underhill – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Persone
 Barbara Underhill – ex pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
 Evelyn Underhill – scrittrice inglese
 John Underhill – militare e politico inglese
 Sam Underhill – rugbista a 15 inglese
 Steven Underhill – fotografo statunitense